Gammelstaden ist:

 ein Ort in der schwedischen Gemeinde Luleå, siehe Gammelstad
 der schwedische Name des Helsinkier Stadtteils Vanhakaupunki